Agon Mehmeti, (1989- ), footballeur suédois d'origine kosovare ;
 Din Mehmeti, (1929-2010), poète de langue albanaise ;
 Kim Mehmeti, (1955- ) écrivain, critique et traducteur albanais de Macédoine.